Współczynnik oddawania barw (ang. Colour Rendering Index, CRI)
 Chińskie Radio Międzynarodowe (ang. China Radio International, CRI)